Ла Бугамбилија има више значења:

 Ла Бугамбилија (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Бугамбилија, Салвадор Вака Мендез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Бугамбилија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бугамбилија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бугамбилија (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бугамбилија (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику